Na kolei:
 Górnośląskie Koleje Wąskotorowe z terenu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
 Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa
 Gryficka Kolej Wąskotorowa
 Oznaczenie przewoźnika stosowane wagonach oraz lokomotywach wąskotorowych należących do GKW.